Lubomirskia är ett släkte av svampdjur. Lubomirskia ingår i familjen Lubomirskiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Lubomirskia